Le tournoi de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1974, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Fairfax du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Betty Stöve.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Washington
 Saison 1974 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1974
Washington
Tennis aux États-Unis en 1974
Tennis en janvier 1974
Sport en février 1974